Платфо́рма 40-й киломе́тр — остановочная платформа Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги на линии Санкт-Петербург-Витебский — Павловск — Новолисино — Новгород. Располагается на северо-восточной окраине садоводческого массива в Тосненском районе Ленинградской области.  

Имеет одну высокую боковую платформу с восточной стороны пути. Электрифицирована в 1971 году постоянным током, напряжением 3,3 кВ в составе участка Павловск — Новолисино.

На платформе останавливаются почти все проходящие через неё пригородные поезда.

Ссылки 
Платформа 40 км на Викимапии

Расписание пригородных поездов 

 Расписание пригородных поездов на сайте СЗППК
 
 

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Тосненского района